Rebecca Ferguson se poate referi la:

 Rebecca Ferguson (cântăreață) (n. 1986 ca Rebecca Caroline Ferguson)
 Rebecca Ferguson (actriță) (n. 1983 ca Rebecca Louisa Ferguson Sundström)